Marijnen ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Marijnen (1943–2022), belgischer Regisseur und Theaterleiter
 Victor Marijnen (1917–1975), niederländischer Politiker